computer-aided manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania
 content-addressable memory – pamięć adresowana zawartością
 crassulacean acid metabolism – rodzaj fotosyntezy
 cell-adhesion molecule – białko adhezyjne
 complementary and alternative medicine – medycyna alternatywna i uzupełniająca
 catapult aircraft merchant – statek handlowy z katapultą samolotową

Zobacz też 

 Cam